

Geografia 
 Lamothe-Capdeville – comune francese nel dipartimento del Tarn e Garonna nella regione dell'Occitania

Persone 
 Georges Capdeville – arbitro di calcio francese
 Paul Capdeville – allenatore di tennis ed ex tennista cileno